The Painted Lady – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
The Painted Lady – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company 
The Painted Lady – film del 1924 diretto da Chester Bennett
The Painted Lady – cortometraggio del 1925 diretto da Edwin Greenwood e W.P. Kellino